Mallard, comune statunitense in Iowa
Roger Mallard, titolare di un cantiere nautico francese,
Drake Mallard, meglio conosciuto come Darkwing Duck,
The Mallard, una locomotiva a vapore,
Molly Mallard, un personaggio Disney,
6236 Mallard,
Dottor Donald Mallard, un personaggio della serie televisiva NCIS,
Mallardite, il nome d'una specie minerale,
Mallard, gruppo rock statunitense di metà anni settanta
Grumman G-73 Mallard, aereo anfibio a scafo centrale bimotore

Pagine correlate 
Maillard